Susa kan syfta på:

Geografi

Colombia 
1 Susa (kommun), Cundinamarca, 
 Susa (ort), Cundinamarca,

Frankrike 
4 Suze-la-Rousse, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Iran 
5 Susa, forntida stad i det gamla Persien.
5 Susa (kommunhuvudort), Khuzestan,

Italien 
6 Susa, Italien, Piemonte, Provincia di Torino, 
7 Susà, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Nagorno-Karabach  
 Şuşa, stad

Tunisien 
8 Sousse, guvernementshuvudort, Gouvernorat de Sousse,

Ungern 
9 Ózd (kommunhuvudort i Ungern), Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Robotskapade Italienförgreningar